Hoppichler ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Hoppichler (1931–1995), österreichischer Skipädagoge, Rennsportleiter des Österreichischen Skiverbands
 Friedrich Hoppichler (* 1959), österreichischer Internist, Diabetologe, Endokrinologe und Kardiologe
 Heinz Hoppichler (* 1905), österreichischer Bobfahrer, Olympiateilnehmer 1952